IFR peut faire référence à :
 Instrument flight rules (en français, règles de vol aux instruments), en aéronautique,
 Intérêts franchimontois réunis, un parti politique belge, auquel appartient Philippe Boury, bourgmestre de Theux, selon la liste des bourgmestres wallons ;
 institut fédératif de recherche.